Саид:

 Саид — арабское имя (означает счастливый).

Персонажи 
 Саид — персонаж фильма «Белое солнце пустыни».
 Саид Джарра — персонаж сериала «Lost».

Фамилия 
 Абдаллах Саид (род. 1985) — египетский футболист.
 Саид, Весли (род. 1995) — французский футболист, нападающий клуба «Ренн».
 Саид, Каис (род. 1958) — тунисский политический деятель, президент Туниса с 2019 года.
 Саид, Марсела (род. 1972) — чилийский кинорежиссёр.
 Саид, Махмуд (род. 1939) — иракский писатель.
 Саид, Мохаммед (род. 1990) — шведский футболист.
 Саид, Мусса (род. 1938) — эфиопский легкоатлет.
 Саид, Самир Аит (род. 1989) — французский гимнаст алжирского происхождения.
 Саид, Эдвард Вади (1935—2003) — американский интеллектуал арабского происхождения, литературовед, историк литературы, литературный и музыкальный критик, пианист.

Составные фамилии 
 Каси-Саид, Мохаммед (род. 1958) — алжирский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Саид-Гуэрни, Джабир (род. 1977) — алжирский бегун-средневик, чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в беге на 800 метров.

Топонимы 
 
 Саида — город на северо-западе Алжира, административный центр одноимённой провинции (вилайи).
 Шейх-Саид — небольшой скалистый полуостров в Йемене, недалеко от острова Перим в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море

См. также 
 сеид